

Яромаска — село, Сарапульський район, Удмуртія
 Яромаска — річка в Удмуртії, права притока Ками
 Яромаска — мікрорайон міста Сарапул, в минулому частина селища Симоніха